Карроукил — неолитический некрополь из нескольких коридорных гробниц на юге графства Слайго.
 Карроукил (Донегол) — деревня в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
 Карроукил (Голуэй) — деревня в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт).